Fiszman ist der Familienname folgender Personen:
 Jakub Fiszman (1956–1996), deutscher Geschäftsmann, Opfer eines Entführungsfalls, siehe Entführung von Jakub Fiszman
 Julie Fiszman (* 1974), belgische Politikerin
 Nicolas Fiszman (* 1964), belgischer Fusion- und Jazzmusiker

Siehe auch
 Fischman
 Fischmann
 Fishman